Paul Roux peut désigner :
 Paul Roux (1851-1918), un peintre, graveur et aquarelliste français ;
 Paul Roux (1921-1991), romaniste et provençaliste français ;
 Paul Roux (1933-2016), un boxeur français ;
 Paul Roux (1959-), un auteur de bande dessinée franco-québécois;
 Paul Roux, un village en Afrique du Sud.

Voir aussi 
 Paul de Roux (1937-2016), un écrivain, poète et traducteur français
 Paul Joseph Roux (1848-1916), un homme politique français
 René-Paul Roux, dit Paul Personne (1949-), chanteur et musicien français